Когель — річка у Республіці Комі (Росія), права притока Ілича
 Когель — громада, район Людвігслюст-Пархім, земля Мекленбург-Передня Померанія, Німеччина

Див. також 
 Когельвож